Faro steht für folgende Orte:
 Faro, Stadt in Portugal
 Distrikt Faro, Distrikt in Portugal
 Faro do Alentejo, Gemeinde im portugiesischen Alentejo
 Faro (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Faro (Fluss), Fluss in Afrika
 Faro (Kamerun), Bezirk in Kamerun
 Faro (Pará), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Pará
 Punta del Faro, nordöstliches Kap von Sizilien
 Faro (Yukon), Stadt in Nordkanada
 Faro (Vivera), eine Parroquia in Galicien

Faro oder El Faro steht für:
 Faro (Glücksspiel)
 Faro (Wein), Rotwein aus Sizilien
 Faro (Bier), Biersorte
 El Faro (Mazatlán), Leuchtturm in Mazatlán, Mexiko
 El Faro (Zeitung), Internet-Zeitung in El Salvador
 El Faro (Schiff), ConRo-Schiff der Reederei Sea Star Line
 El Faro (Film), argentinischer Film von Eduardo Mignogna (1988)

Faro ist der Name oder Familienname folgender Personen: 
 Faro (Heiliger), auch Faron oder Burgundofaro (* 596; † um 672), ein Heiliger der katholischen Kirche
 Marlene Faro (* 1954), österreichische Schriftstellerin 
 Luzmaría Jiménez Faro (1937–2015), spanische Verlegerin, Herausgeberin, Dichterin und Essayistin

Faro steht für:
 Faro Technologies, Hersteller portabler 3D-Messsysteme

Siehe auch:

 Pharo, Glücksspiel
 Fårö, schwedische Insel
 Farø, dänische Insel